Дон может означать:

Топоним

Реки 
На территории России и Восточной Европы — гидроним скифо-сарматского происхождения. Содержится в названиях многих рек, в основном в Восточной Европе, а также во Франции, Англии и Шотландии (фр. dogne, англ. don, скот. don, doun, происходит от общего кельтского don, означающего воду). На сегодня сохранилось в осетинском языке (потомке скифо-сарматского) в значении вода, река. На территории англоязычных стран аналогичный гидроним обычно происходит от имени кельтской богини Дану.
 Дон — крупная река в Европейской части России, впадающая в Азовское море.
 Дон — река в Англии.
 Дон — река в Шотландии.
 Дон — река в провинции Онтарио (Канада).
 Дон — река на острове Тасмания (Австралия).
 Дон — река во Франции, приток Вилена.
 Дон — река в Лаосе, приток Меконга.

 Большой Дон — русское название реки Дон c XV по XIX век.
 Великий Дон — древнерусское (X—XIII века) название нынешней реки Северский Донец от истока Северского Донца до Азовского моря в устье Дона.

 Старый Дон — в средние века (до 1730-х годов) южный, основной судоходный рукав дельты реки Дон. Рукав обмелел и поэтому стал называться Старым Доном.

Другие 
 Дон — часто употребляемое неофициальное название Ростовской области России.
 Дон — историко-географическая область на юге Европейской части России, примерно соответствует Области войска Донского (Российская империя) или Донской области в первые годы советской власти.
 «Дон» — название федеральной автомобильной дороги М4.
 Дон — железнодорожная станция в Липецкой области России.
 Дон — посёлок в Липецкой области.
 Дон — село в Усть-Куломском районе Коми.
 Дон — село в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана.
 Дон (итал. Don) — коммуна в регионе Трентино-Альто-Адидже в провинции Тренто в Италии.
 «Дон» — газета, издававшаяся в Воронеже в 1868—1915 гг.
 «Дон»" — парусно-винтовая шхуна Черноморского флота Российской империи.

Фамилия 
 Дон, Герард (1909—1974) — нидерландский футболист, полузащитник.
 Дон, Джордж (1798—1856) — шотландский ботаник, брат Дэвида Дона.
 Дон, Дэвид (1799—1841) — английский ботаник, брат Джорджа Дона.
 Дон, Игнасио (род. 1982) — аргентинский и парагвайский футболист.
 Дон, Карен — американская защитница прав животных.
 Дон, Лора (род. 1970) — американская политическая активистка, певица и поэтесса.
 Дон, Монти (род. 1955) — ведущий передач о садоводстве на канале Би-би-си.
 Дон, Паулина (1865—1934) — американская художница.
 Дон, Сергей Эдуардович (род. 1963) — российский политик, депутат Государственной думы II созыва.
 Дон, Филип (род. 1952) — английский футбольный арбитр и школьный учитель.

Имя 
 Маттера, Дон — южноафриканский поэт и общественно-политический активист.

Псевдоним 
 Дон Ц. (1905—1938) — псевдоним бурятского писателя Цыденжапа Дондуповича Дондубона.
 Дон Адамс
 Дон Альварадо
 Дон Баки
 Дон Гибсон (певец)
 Дон Мари
 Дон Омар

В культуре 
 «Дон» — литературный и общественно-политический ежемесячный журнал. Издаётся в Ростове-на-Дону с 1925 года
 «Дон» — Ростовское областное творческое литературное объединение. Создано в Ростове-на-Дону в 1979 году
 Дон-ТР (телерадиокомпания)

Произведения 
 «Дон» (1829) — стихотворение А. С. Пушкина.
 Дон. Главарь мафии
 Дон-2 — фильм 2011 года режиссёра Фархана Ахтара, продолжение фильма «Дон. Главарь мафии».

Техника 
 «Дон-1200» — зерноуборочный комбайн.
 «Дон-1500» — зерноуборочный комбайн.
 «Дон» — корабельная навигационная РЛС.
 «Дон-2Н» — радиолокационная станция системы ПРО Москвы.

Космонавтика 
 «Дон» — серия спутников оптической разведки.
 «Дон» () — американская автоматическая межпланетная станция

Другое 
 «Дон» — группа немецких армий на советско-германском фронте во время Великой Отечественной войны в 1942—1943 годах
 Дон — дворянский титул в Испании, Италии и Португалии
  — «титул» крёстного отца в итальянской и американской мафии, см. Дон Корлеоне
 Дон — преподаватель в Оксфорде и Кембридже
 «Дон» — поисковое объединение, действующее на территории города Воронежа и Воронежской области.
 «Дон» — название футбольного клуба «Химик-Арсенал» из Новомосковска с 1993 по 2009 годы.
 «Дон» — название женского футбольного клуба «Дончанка» из Новошахтинска (до 2018 года представлял Азов) в 2005—2009 годах.
 «Дон-Текс» — бывший российский женский футбольный клуб из города Шахты.

См. также 
  Дон Вито
  Дон Жуан (значения)
  Дон Карлос
  Дон Кихот (значения)
  Дон Сезар де Базан
  Дон Хуан
 Дона
 Донн

Примечания